RAN Sevens 2022 (kwiecień)
 RAN Sevens 2022 (listopad)